Classe Braunschweig (corvetta)
 Classe Braunschweig (nave da battaglia)